Le mécanisme de Hoeckens est un mécanisme à quatre barres qui convertit le mouvement de rotation en un mouvement rectiligne approximatif. Il est nommé d'après Karl Hoecken (1874-1962).

L'exemple ci contre passe plus de la moitié du cycle dans la partie quasi rectiligne.

Le mécanisme de Hoeckens est un mécanisme apparenté au cheval de Tchebychev.

Le mécanisme fut publié pour la première fois en 1926.

Voir aussi
Mécanisme à quatre barres
Mécanisme lambda de Tchebychev
Dispositif de Peaucellier-Lipkin (mécanisme à huit barres)
Mécanisme à développement rectiligne

Références

Liens externes

Dispositif mécanique